Dobogó (tárgy)
Dobogó, hegy a Kelet-Mecsekben
Dobogó, helység Szlovákiában
Dobogó, városrész Budapesten
Dobogó-kő, a Visegrádi-hegység legmagasabb pontja